Нове Место ( или  — «Новый город»):

 Нове-Место — район Братиславы (Словакия).
 Нове-Место — район Праги (Чехия).
 Нове-Место — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Шпреталь района Баутцен, земля Саксония

См. также 
 Нове-Место-над-Вагом — город в западной Словакии на реке Ваг.
 Нове-Место-над-Вагом — район Тренчинского края Словакии.
 Нове-Место-на-Мораве — город в Чехии, центр зимних видов спорта.
 Нове-Место-над-Метуйи — город в Чехии.
 Ново-Место — город в Словении.